Kuribayashi ist der Familienname folgender Personen:

 Riri Kuribayashi (* 1987), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Tadamichi Kuribayashi (1891–1945), General des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Tōru Kuribayashi (* 1982), japanischer Poolbillardspieler